Pierre Garnier ist der Name folgender Personen: 

* Pierre Garnier (Kunsttischler) (1726/1727–1800), französischer Kunsttischler 
 Pierre Garnier (Schriftsteller) (1928–2014), französischer Schriftsteller und Übersetzer 
 Pierre Dominique Garnier (1756–1827), französischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Pierre Granier